Эштон Холмс (, род. 7 февраля 1978) — американский актёр, наиболее известный по ролям в фильмах «Оправданная жестокость» и «Ледяной ветер», а также по мини-сериалу «Тихий океан». Он также известен по роли Тайлера Баролла в телесериале «Месть».

Фильмография

Ссылки 

Выпускники Академии Олбани
Актёры мыльных опер США